James Monk ist der Name folgender Personen:

* James Monk (Richter) (1745–1826), kanadischer Jurist, Oberrichter von Niederkanada
 James Donald Monk (* 1930), US-amerikanischer Mathematiker
 James F. Monk (1915–2014), britischer Ornithologe und Arzt